

Geografia 
 Rodenberg – città della Bassa Sassonia, in Germania
 Samtgemeinde Rodenberg – comunità amministrativa della Bassa Sassonia, in Germania

Persone 
 August Rodenberg – tiratore di fune statunitense
 Gottfried von Rodenberg – nobile tedesco dell'Ordine teutonico e Landmarschall nell'Ordine di Livonia
 Julius Rodenberg – poeta, scrittore e editore ebreo tedesco
 Michael Rodenberg – tastierista e DJ produttore tedesco